Bundestagswahlkreis 169 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Kassel (2009)
 Bundestagswahlkreis Waldeck (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Ludwigsburg (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Leonberg – Vaihingen (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Göppingen (1949 bis 1961)